Гран-при Германии 2010 года (официально LXXI Großer Preis Santander von Deutschland) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 25 июля 2010 года на Хоккенхаймринге, Хоккенхайм, Германия. Это была одиннадцатая гонка сезона 2010 Формулы-1.

Квалификация 

В таблице представлены результаты квалификации:

  Марк Уэббер предупрежден за слишком медленное возвращение в боксы во время третьей части квалификации
  Адриан Сутиль и Лукас ди Грасси оштрафованы на 5 мест на старте за смену коробки передач.
  Тимо Глок оштрафован на 10 мест на старте за смену коробки передач и за изменение передаточного числа седьмой передачи, которое отличалось от заявленных командой в пятницу.

Гонка 

|}

  Ferrari были оштрафованы на $100 000 за применение командной тактики и нанесение ущерба имиджу автоспорта.
  Пилоты Force India Витантонио Льюцци и Адриан Сутиль получили предупреждение за использование резины друг друга
  Хейкки Ковалайнен предупрежден за инициирование столкновения

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме
Скандалы в Формуле-1